Anil Biswas ist der Name folgender Personen:

*Anil Biswas (Komponist) (1914–2003), indischer Filmkomponist
Anil Biswas (Politiker) (1944–2006), indischer Politiker